Большое Лопатино — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Лопатино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Большое Лопатино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.